Miejscowości w Polsce 
 Obrąb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Obrąb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz 
 Obrąb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie
 Obrąb – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Obrąb – dawna nazwa wsi Obręb w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo

 Inne
 Obrąb – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło